FHL steht als Abkürzung für:

 Fachhochschule Lübeck, heutige Technische Hochschule Lübeck
Fachhochschule Leipzig der Deutschen Telekom, heutige Hochschule für Telekommunikation Leipzig
 Federal Home Loan Banks, in den Vereinigten Staaten tätige Hypothekenbanken, siehe FHL-Bank
 Federal Hockey League, nordamerikanische Eishockeyliga

Abkürzung